Der Kazan Kremlin Cup 2011 war ein Tennisturnier, das vom 31. Januar bis 6. Februar 2011 in Kasan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 66 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Kasan